

Cinema 
 L'Attentat – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 L'Attentat – film del 1911 diretto da Léonce Perret
 L'Attentat – film del 1966 diretto da Jean-François Davy
 L'Attentat – film del 2012 diretto da Ziad Doueiri

Letteratura 
 L'attentatrice (L'Attentat) – romanzo di Yasmina Khadra del 2005